«Вагоновожатые» — украинская музыкальная группа, которую в 2013 году создали бывший фронтмен днепропетровской группы «И друг мой грузовик» Антон Слепаков и гитарист Валентин Панюта, ранее известный по харьковской группе «Lюк». Через год к ним присоединился Станислав Иващенко из группы DOK.

История 
Идея группы появилась у Антона Слепакова и Валентина Панюты в 2012 году, при встрече в одном из кафе Харькова. Музыка Панюты оказалось тем, чего не хватало Слепакову в исчерпавшем себя к тому времени проекту НеГрузовики. После того, как были записаны дебютный трёхпесенный сингл «Сгруппироваться» (выпущенный 1 апреля 2013) и мини-альбом «Без трамваев» (выпущенный 16 октября того же года и записанный на средства, собранные путём краудфандинга), к группе присоединился ударник Стас Иващенко, до этого игравший в группе DOK. Такой достаточно «звёздный» состав позволяет характеризовать вагоновожатых как супергруппу. Первым записанным с живыми ударными релизом стал сингл «Упасть с тандема». После того как в составе группы появился барабанщик, она начала давать живые концерты. До этого времени Слепаков и Панюта ограничивались студийными записями, зачастую не встречаясь лично, но обмениваясь своими частями работы через интернет.

Стилистика 
По сравнению с «грузовиками» музыка группы ушла от «гаражного» рока в сторону электроники, мрачноватой, но энергичной IDM, сохранив богатые смыслом тексты, читаемые речитативом. Некоторые тексты группы являются живым откликом на события на востоке Украины. В первом мини-альбоме такой песней является «Неприятель» (которая, впрочем, по словам Слепакова, была сочинена за несколько лет до начала военного конфликта). На диске «Упасть с тандема» такова композиция «Восстание ватников» (где, впрочем, авторы постарались вернуть метафоре «ватник» её первоначальное глубокое значение, а не используют её как политический ярлык, лишь обозначающей одну из сторон конфликта.). А 6 марта 2015 года группа выпустила сингл «Хундертвассер Хунта». Эта песня содержит явные отсылки к конфликту в Донбассе и поётся от имени карикатурного руководителя сепаратистов.

Дискография 
До конца 2015 у группы не было записано полноценного альбома, они ограничивались синглами и мини-альбомами. Это не было каким-либо принципиальным подходом к творчеству, но «малый» формат для музыкантов оставался более удобным. Первый полноценный альбом планировался на весну 2015 года, позже он был перенесён на осень. Он вышел 22 октября 2015 года и получил название «Вассервага»

 Сгруппироваться (сингл), апрель 2013
 Без трамваев (EP), октябрь 2013
 Упасть с тандема (EP), 2014
 Хундервассер Хунта (сингл), 2015
 Вассервага (альбом), 2015
 Стартап Молодость (EP), 2016
 Человеческие Слабости (сингл), 2018
 Референс, 2018
 Вогнепальне, 2021

См. также 
 ИДМГ
 Lюk
 DOK

Примечания

Литература 
 
 

Музыкальные коллективы Украины
Супергруппы